Glasenapp är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Friedrich Glasenapp
 Helmuth von Glasenapp
 Sergej Glazenap